Ölbäck steht für:

 den schwedischen Namen von Elbiku, Dorf in der Landgemeinde Noarootsi
 Ölbäck (Gotland), ein schwedisches Naturreservat